GSO ist die Abkürzung für:
 Geosynchroner Orbit, siehe geosynchrone Umlaufbahn
 generic segmentation offload, ein Verfahren zum Versenden von Paketen in Computernetzwerken, siehe TCP segmentation offload
 Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg
 Georg-Simon-Ohm-Berufskolleg in Köln
 German Scholars Organization, eine Einrichtung, die sich um die Rückführung im Ausland tätiger deutscher Wissenschaftler nach Deutschland bemüht
 German Service Organisation
 German Service Organisation Berlin (Watchmen’s Service)
 Gesamtschule Bremen-Ost
 Gesamtschule Osterfeld
 Göttinger Symphonie Orchester
 Gymnasiale Schulordnung
 Piedmont Triad International Airport im US-Bundesstaat North Carolina als IATA-Code
 GCC Standardization Organization

GSO